Le samedi  est le 175 jour de l'année 1893.

Naissances 
 Adolf Jahr (mort le ), acteur
 Douglas McKay (mort le ), politicien américain
 Hans Siburg (mort le ), général allemand de la Seconde Guerre mondiale
 Henry Myers (mort le ), scénariste et producteur américain
 Léon Bouffard (mort le ), athlète puis dirigeant de basket-ball suisse
 Roy Oliver Disney (mort le ), homme d'affaires et producteur américain
 Suzanne La Follette (morte le ), journaliste américaine

Voir aussi 
 24 juin et juin 1893